Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2016/17 ist die 15. Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Männer.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus zwei Gruppen à 4 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um die Platzierung für die Finalrunde spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finalrunde 
Die 8 Hochschulen spielten die Viertelfinale.

Die Gewinner der Viertelfinale spielten das Halbfinale.

Die beiden Verlierer der Halbfinale spielten das kleine Final und die Gewinner das Finale.

Vorrunde

Gruppe A

Rangliste

Spiele

Gruppe B

Rangliste

Spiele

Finalrunde

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen 

 Der erste Platz berechtigt zur Teilnahme an der Handball bei den European Universities Championship 2017.

Weblinks 
Webseite

Einzelnachweise 

2016/17
Handballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Bern